Corredor Santo Amaro-Nove de Julho-Centro é um corredor de ônibus da cidade de São Paulo, administrado pela SPTrans. É composto pelas Avenidas Adolfo Pinheiro, Santo Amaro, São Gabriel, Nove de Julho, chegando ao Terminal Bandeira, realizando a ligação entre Santo Amaro e o setor central da cidade. Esse corredor foi projetado originalmente para operar com trólebus em 1985, foi inaugurado pelo então prefeito Mário Covas. Atualmente são transportados 675 mil passageiros média/dia útil.

Ligações externas
São Paulo Transportes

Transportes da cidade de São Paulo
Santo Amaro Nove De Julho Centro
São Paulo Transporte